Сан Мигел Кваутенко има више значења:

 Сан Мигел Кваутенко (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Мигел Кваутенко (Тепатласко де Идалго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику